Adelson – nazwisko
 osoby noszące nazwisko Adelson:
 Sheldon Adelson – amerykański przedsiębiorca
 Gieorgij Adelson-Wielski – matematyk i informatyk rosyjski

 Zobacz też